Piedade (teologia) — uma virtude que pode incluir devoção religiosa ou espiritualidade
Pietà — tema da arte cristã em que é representada a Virgem Maria com o corpo morto de Jesus nos braços
Piedade popular — práticas e expressões católicas de culto privado

Brasil
Piedade do Paraopeba — distrito de Brumadinho, Minas Gerais

Municípios
Piedade (São Paulo)

Minas Gerais
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade do Rio Grande
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais

Bairros
Piedade (bairro do Rio de Janeiro)
Piedade (Vitória)
Piedade (Jaboatão dos Guararapes) — em Pernambuco
Piedade (Magé)

Portugal
Piedade (Lajes do Pico) — freguesia dos Açores

Desambiguações de topônimos